Соревнования в беге на 10 000 метров у мужчин на Олимпийских играх 2000 года прошли в пятницу 22 сентября и в понедельник 25 сентября 2000 года на стадионе «Австралия».

22 сентября прошли два полуфинальных забега. В финал автоматически вышли бегуны, которые заняли с 1 по 8 места в каждом забеге. Остальные 4 спортсмена отобрались по наилучшему времени, показанному в двух забегах. Всего участвовало 34 стайера.

В финальном забеге на финише уже не первый раз на крупнейших соревнованиях золото на этой дистанции разыгрывалось между Хайле Гебреселассие из Эфиопии и Полом Тергатом из Кении. И вновь, как и на Олимпийских играх 1996 года, чемпионатах мира 1997 и 1999 годов, победу одержал представитель Эфиопии, который опередил Тергата лишь на 0,09 сек.

Рекорды

Призёры

Результаты 
 Q квалифицировался в финал по месту.
 q квалифицировался в финал по времени.
 DNS не вышел на старт.
 DNF не добежал до финиша.
 DQ дисквалифицирован.
 NR установил национальный рекорд.
 OR установил олимпийский рекорд.
 WR установил мировой рекорд.
 PB установил личный рекорд.
 SB показал свой лучший результат в сезоне.

Полуфиналы

Финал

Ссылки 
 Результаты соревнований  
 Видеообзор финального забега

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2000
М